Malka steht für:

 Malka, ein Nebenfluss des Terek im Nordkaukasus, Russland
 Malka (10. Jh.), Mutter von Großfürst Wladimir dem Großen von Kiew, siehe Maluscha

Orte:
 Malka (Pakistan), Ort in der Provinz Punjab
 Malka (Archangelsk) (), Dorf in der Oblast Archangelsk
 Malka (Kabardino-Balkarien) (), Dorf in der Republik Kabardino-Balkarien
 Malka (Kamtschatka) (), Dorf in der Region Kamtschatka
 Malka (Twer) (), Dorf in der Oblast Twer

Malka ist Familienname folgender Personen:
 Hadas Malka (1994–2017), israelische Grenzpolizistin, Terroropfer, siehe Anschlag im Juni 2017 in Jerusalem 
 Johannes Malka (1922–2017), deutscher Fußballschiedsrichter
 Victor Malka (* 1960), französischer Physiker